Il Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene spumante superiore (o anche, Conegliano-Valdobbiadene Prosecco Superiore) è una tipologia di Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene, vino DOCG della provincia di Treviso. In particolare, è la versione spumante e solo questa può essere accompagnata dalla menzione "superiore" (e, di conseguenza, la relativa sottodenominazione, Cartizze).

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino, brillante, con spuma persistente.
odore: gradevole e caratteristico di fruttato.
sapore: secco o amabile o dolce, di corpo, gradevolmente fruttato, caratteristico.

Abbinamenti consigliati 
Solitamente il Prosecco viene particolarmente consigliato come vino da aperitivo o antipasto, ma può anche essere ottimamente utilizzato anche come vino da tutto pasto in particolare con cibi dai sapori particolarmente legati (pesce salsato) o con i fritti di mare.

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOCG della provincia di Treviso
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Glera
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Verdiso
Conegliano
Conegliano Valdobbiadene - Prosecco
Vini spumanti